

Geografia

Niemcy 
 Stuhm – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Sztum

Zobacz też 
 Stumm